Hyvönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Frida Hyvönen (née en 1977), chanteuse et compositrice suédoise
Hannes Hyvönen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1891-1975), homme politique finlandais
 (né en 1947), designer finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois